Diversi membri della dinastia tolemaica portarono il nome di Tolomeo Filopatore (lett.: amico del padre):
 Tolomeo IV, il più conosciuto con tale appellativo
 Tolomeo VII, detto Neo Filopatore
 Tolomeo XIII, detto Teo Filopatore
 Tolomeo XIV, detto Filopatore Filadelfo
 Tolomeo XV, detto Filopatore Filometore Cesare